Флаг городского округа «Северодвинск» Архангельской области Российской Федерации — опознавательно-правовой знак, служащий официальным символом городского округа.

История 

Долгое время Северодвинск не имел своих символов. Лишь в 1967 году горсоветом был установлен первый герб с разорванной шестернёй и чайкой. Однако он долго не продержался и в 1970 году был модифицирован. В 1993 году снова был установлен новый герб города с гребным винтом АПЛ и морскими волнами, являющийся официальным гербом города по сей день. В 2009 году первый герб города получил официальное признание, но только как исторический Северодвинска. 

Попытки создать и утвердить флаг Северодвинска были предприняты в 2014-2015 годах. С 14 июля по 14 октября 2014 г. проходил конкурс на создание флага города, а в октябре и ноябре 2014 и мае и июне 2015 гг. были выставки лучших проектов в городском ЦКиОМ. Тем не менее, ни один из предложенных флагов не был утверждён. 

В 2020 году с началом пандемии коронавируса началась активная подготовка эскиза флага города на основе уже утверждённого герба и её согласование с Геральдическим советом при Президенте России. 23 апреля 2020 года VI созывом Совета депутатов у Северодвинска появился первый флаг. На следующий день флаг был впервые поднят над зданием городской администрации. В 2021 году флаг был водружён на вершине Эльбруса.

Описание 
Согласно пункту 2.1 «Положения о флаге городского округа Архангельской области «Северодвинск»:Флаг Северодвинска – прямоугольное полотнище с отношением ширины к длине 2:3, состоящее из двух волнистых горизонтальных полос: верхней белого цвета шириной 4/5 ширины полотнища и нижней голубого цвета; в центре белой полосы – цветок шиповника с пятью лепестками красного цвета, круглой сердцевиной белого цвета и окружающими сердцевину круглыми тычинками белого цвета. Габаритный диаметр цветка – 1/3 ширины полотнища, диаметр сердцевины цветка – 1/9 ширины полотнища, диаметр тычинок 1/27 ширины полотнища.

Оборотная сторона флага является зеркальным отображением его лицевой стороны.Изображённый в центре флага цветок шиповника трактуется двояко: с одной стороны — как гребной винт АПЛ, на строительстве которых специализируется одно из градообразующих предприятий «Севмаш», с другой стороны — цветок шиповника. Согласно одной истории, участники морской экспедиции под командованием английского мореплавателя Ричарда Ченслора, приплыв на остров Ягры, который сегодня является частью Северодвинска, и поразившись обилию кустов шиповника, назвали остров «Розовым».

Использование 
Согласно статье 3.3 № 172-22-ОЗ Архангельской области, за нарушение порядка использования флага Северодвинска как флага муниципального образования Архангельской области предусмотрена административная ответственность в виде штрафа в размере от 2 до 20 тысяч рублей.

Примечания 
 

Флаги городов России
Флаги Архангельской области
Флаги 2020 года
Символы Северодвинска